Klink steht für:

 Klink, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Klink ist der Familienname folgender Personen:
 Ab Klink (* 1958), niederländischer Politiker
 Al Klink (1915–1991), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Alfred Klink (* 1952), deutscher Koch
 Anna Klink (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Dieter Klink (1930–2004), deutscher Volkswirt, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Eckart Klink (* 1955), deutscher General
 Els Timmers-van Klink (* 1949), niederländische Politikerin (VVD)
 Else Klink (1907–1994), deutsche Anthroposophin
 Ernst Klink (1923–1993), deutscher Historiker
 Gertrud Scholtz-Klink (1902–1999), deutsche Reichsfrauenführerin

 Heinz-Dieter Klink (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Henriette Klink-Schneider (1905–1997), deutsche Konzert- und Oratorien-Sängerin (Sopran) sowie Gesangspädagogin
 Ina Paule Klink (* 1979), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Job-Günter Klink (1929–1980), deutscher Pädagoge und Hochschulleiter
 Lisa Klink (* 1970), US-amerikanische Autorin und Drehbuchschreiberin
 Matthias Klink (* 1969), deutscher Sänger (Tenor)
 Ron Klink (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Rüdiger Klink (* 1971), deutscher Schauspieler
 Steve Klink (* 1977), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Tamara Klink (* 1967), deutsche Schachspielerin
 Traudl Klink (* 1955), deutsche Unternehmerin und Autorennfahrerin
 Vincent Klink (* 1949), deutscher Koch
 Waldemar Klink (1894–1979), deutscher Chorleiter und Komponist
 Wilhelm Klink (* 1936), deutscher Radsportler
 Wilhelm Hugo Klink (1875–1922), deutscher anarchistischer Aktivist, gelernter Bürstenmacher und Dramatiker

Klink ist Teil folgender Firmierungen:
 Klink Motor Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kling
 Klinke